Лацарето може да се односи на:
 Лацарето (Бреша)
 Лацарето (Кјети)
 Лацарето (Ферара)
 Лацарето (Ливорно)
 Лацарето (Лоди)
 Лацарето (Падова)
 Лацарето (Павија)
 Лацарето (Тревизо)
 Лацарето (Трст)
 Лацарето (Варезе)
 Лацарето (Венеција)
 Лацарето ди Мецо